Аль-Ху́си (), иногда ошибочно Аль-Хути — фамилия арабского происхождения. По написанию совпадает с написанием названия административного центра района Хус в мухафазе Амран (Йемен).

Известные носители:
 Аль-Хуси, Абдул-Малик (род. 1982) — лидер группировки йеменских зейдитов Ансар Аллах после гибели своего брата Хусейна аль-Хуси.
 Аль-Хуси, Хусейн (1956—2004) — лидер йеменских зейдитов и организации Аш-шабаб аль-му’мин (Правоверная молодежь).
 Яхья аль-Хуси (род. 1965) — брат лидера йеменских зейдитов Хусейна Аль-Хуси.
 Мухаммад Абдул-Азим аль-Хуси — один из противников движения хуситов.

Другое 
 Хуситы (Партизаны Бога, Ansar Allah) — группировка в Йемене, йеменские зейдиты. Иногда встречается написание Хути